Петров Георгій Іванович (1912—1987) — учений у галузі механіки, академік АН СРСР (1958), Герой Соціалістичної Праці (1961).
 Петров Георгій Миколайович (1899—1977) — електротехнік, член-кореспондент АН СРСР (1964).